Grötschel ist der Familienname folgender Personen:

 Inka Victoria Groetschel (1967–2009), deutschsprachige Schauspielerin und Darstellerin der Sunnie in Linie 1
 Martin Grötschel (* 1948), deutscher Mathematiker.
 Thorsten Grötschel (* 1975), darstellender Künstler